Pull the Pin — шестой студийный альбом уэльской рок-группы Stereophonics, вышедший 10 октября 2007 года на лейбле Mercury Records. Продюсерами были гитарист и вокалист группы Келли Джонс и Джим Лоу.
Альбом достиг № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart и получил золотой статус BPI в Соединённом Королевстве.

Об альбоме 
Альбом получил умеренные и негативные отзывы музыкальных критиков и интернет изданий (46/100 от агрегатора обзоров и рецензий Metacritic), например, таких как, Allmusic, The Guardian, The Independent, Pitchfork Media, NME.
Альбом достиг первого места в хит-параде Великобритании, став для группы пятым подряд чарттоппером британского чарта. Диск получил золотой статус по тиражу более 200 000 копий. В Ирландии альбом достиг позиции № 15, прервав серию из трёх подряд первых мест предыдущих альбомов.

Список композиций

Персонал 
Stereophonics
 Келли Джонс — вокал, гитара
  — бас-гитара
  — ударные

Позиции в чартах

Альбом

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Pull the Pin на сайте группы Stereophonics.com

Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы Stereophonics
Рок-альбомы
Альбомы пост-гранжа